Астрагал бороздчатый () — вид травянистых растений рода  семейства .

Распространение и экология 
Европейско-азиатский вид. В России вид встречается в чернозёмной полосе европейской части, а также в южных районах Западной и Восточной Сибири. Ксерофит, факультативный галофит. Вид приурочен к степям, солонцеватым лугам, окруженным зарослями заболоченных кустарников (ивняков) в пойме речных долин.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое стержнекорневое растение высотой 30—80 см. Стебель прямостоячий коротко-ветвистый, ребристый, голый или прижато-волосистый. Листья длиною до 8 см с коротким черешком состоят из 8—11 пар листочков. Прилистники нижних листьев срастаются между собой, остальные остаются свободными.

Цветки собраны в рыхлые кисти на длинных цветоносах, которые равны листьям или превышают их. Прицветники яйцевидные равны цветоножкам или в два раза их длиннее. Чашечка колокольчатая. Венчик сиреневый или бледно-фиолетовый. Флаг овальный или яйцевидный без выемки наверху. Бобы косо вверх стоящие линейно-продолговатые прямые 9—11 мм длиной и 2 мм шириной.

Цветёт с июня по июль, плодоносит с июля. Размножается семенами.

Значение и применение 

Питательная ценность ниже  и . На пастбище удовлетворительно поедается сельскохозяйственных животными, в сене лучше. Даёт хорошие результаты при нагуле крупного рогатого скота.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

бороздчатый
Флора Евразии